Никола́й Его́рычев: Егорычев, Николай Григорьевич (1920—2005) — советский партийный и государственный деятель.
 Егорычев, Николай Иванович (1902—1940) — советский военный деятель.